Samayoa ist der Familienname folgender Personen:

 José Eulalio Samayoa (1780–~1866), guatemaltekischer Komponist
 José Ramiro Pellecer Samayoa (1929–2022), guatemaltekischer Geistlicher, Weihbischof in Guatemala